A Antena Sul FM é uma rádio brasileira que opera em 102,7 MHz, cobrindo a região dos Campos Gerais do Paraná. Pertence aos irmãos Telles, Alvaro e Cezar. A concessão é da cidade de Castro. Os estúdios estão localizados nas cidades de outorga (aonde é realizado a maioria dos programas) e Ponta Grossa.

História 
A emissora entrou no ar no dia 18 de janeiro de 1989 na frequência 90,7 MHz (20  anos depois foi reutilizada para transmitir a MZ FM numa cidade vizinha) com uma potência inferior a atual sendo apenas 250 W, em 1991 aumenta o seu efetivo para 1 kW, cobrindo cidades aos arredores. Desde 1993 está na sua frequência atual, no início operando com 5 kW.

Cobertura 
A emissora tem um considerável alcance, em alguns casos pode ser sintonizado ao todo em 92 municípios. A altura da torre somada a altitude do terreno instalado num dos pontos mais altos da Escarpa Devoniana em Carambeí, nas margens da PR-151, km 304 (ao lado de uma praça de pedágio) permite a transmissão do sinal a mais de 2000 m a nível do mar, a mais alta torre de rádio do Paraná.

Programas 
A programação própria concentra-se durante o período diurno de segunda a sexta e nas manhãs de sábado. Na maior parte do fim de semana a programação é terceirizada.

Ligações externas 
 
 
 

Antena Sul FM
Estações de rádio fundadas em 1989
Fundações no Paraná em 1989